Hög har varit namnet på två, numera upphörda, landskommuner i Sverige. Se:

Högs landskommun, Hälsingland (1863-1951)
Högs landskommun, Skåne (1863-1951)